Kail steht für:

 Kail, Ortsgemeinde im Landkreis Cochem-Zell in Rheinland-Pfalz.
 Kail (Einheit), Volumen- und Getreidemaß

Kail ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Kail (* 1967), österreichischer Schauspieler
 Eva Kail, Stadtplanerin, die das Gender-Mainstreaming in den Städtebau Wien implementiert hat
 Hans Kail, österreichischer Eishockeytorwart
 Rita Kail (* 1954), luxemburgische Schauspielerin